Arkansas je lahko:
 Arkansas - zvezna država ZDA
 Arkansas - reka
 USS Arkansas - ime več plovil Vojne mornarice ZDA